Brotas ist der Name oder Namensteil folgender geographischer Objekte:

 Brotas de Macaúbas, eine Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Brotas (Mora), Gemeinde im Kreis Mora, Distrikt Évora, in Portugal
 Brotas (Salvador), ein Stadtteil der Metropole Salvador da Bahia, Brasilien
 Brotas (São Paulo), eine Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien 
 Santo Amaro das Brotas, eine Gemeinde im Bundesstaat Sergipe, Brasilien

Brotas bezeichnet außerdem:
 Brotas (Schiff), einen brasilianisches Öltanker